Cannella ist der Familienname von:

 Anthony Cannella (* 1969), US-amerikanischer Politiker
 Pizzi Cannella (* 1955), italienischer Maler
 Sal Cannella (* 1942), US-amerikanischer Politiker

und bezeichnet 
 ein italienisches Längenmaß, siehe Cannella (Einheit)

Le Cannella steht für:
 Le Cannella, Ortsteil der Gemeinde Isola di Capo Rizzuto, Kalabrien, Italien